Regiunea Orientală este una dintre cele 12 unități administrativ-teritoriale de gradul I ale Ghanei. Reședința sa este orașul Koforidua. Cuprinde 26 districte.

Note 

Regiunile Ghanei